|-
| 212401 - || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212402 - || || 8 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212403 - || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 212404 - || || 20 de maig de 2006 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 212405 - || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212406 - || || 23 de maig de 2006 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 212407 - || || 20 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212408 - || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212409 - || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212410 - || || 18 de maig de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212411 - || || 20 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212412 - || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212413 - || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212414 - || || 20 de maig de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 212415 - || || 26 de maig de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 212416 - || || 24 de maig de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212417 - || || 28 de maig de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 212418 - || || 18 de maig de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212419 - || || 20 de maig de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 212420 - || || 29 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212421 - || || 19 de maig de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 212422 - || || 11 de juny de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212423 - || || 18 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212424 - || || 19 de juny de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212425 - || || 20 de juny de 2006 || Hibiscus || S. F. Hönig
|-
| 212426 - || 2006 OB || 16 de juliol de 2006 || Hibiscus || N. Teamo, S. F. Hönig
|-
| 212427 - || 2006 OL || 17 de juliol de 2006 || RAS || RAS
|-
| 212428 - || || 18 de juliol de 2006 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 212429 - || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212430 - || || 19 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212431 - || || 20 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212432 - || || 20 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212433 - || || 26 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 212434 - || || 29 de juliol de 2006 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 212435 - || || 18 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212436 - || || 31 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 212437 - || || 14 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 212438 - || || 14 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 212439 - || || 15 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212440 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212441 - || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212442 - || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212443 - || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212444 - || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212445 - || || 11 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212446 - || || 14 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212447 - || || 14 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212448 - || || 14 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212449 - || || 14 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 212450 - || 2006 QO || 16 d'agost de 2006 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 212451 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212452 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212453 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212454 - || || 18 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212455 - || || 18 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212456 - || || 18 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212457 - || || 19 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212458 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212459 - || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212460 - || || 20 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212461 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212462 - || || 20 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212463 - || || 21 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212464 - || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212465 - || || 23 d'agost de 2006 || Andrushivka || Andrushivka
|-
| 212466 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212467 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212468 - || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212469 - || || 19 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212470 - || || 19 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212471 - || || 20 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212472 - || || 20 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212473 - || || 23 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212474 - || || 16 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 212475 - || || 22 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212476 - || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212477 - || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212478 - || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212479 - || || 23 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 212480 - || || 23 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212481 - || || 24 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212482 - || || 24 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212483 - || || 25 d'agost de 2006 || Pises || Pises
|-
| 212484 - || || 16 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212485 - || || 16 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212486 - || || 24 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 212487 - || || 24 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212488 - || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212489 - || || 24 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 212490 - || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212491 - || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212492 - || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 212493 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212494 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212495 - || || 18 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212496 - || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 212497 - || || 18 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 212498 - || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 212499 - || || 30 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212500 - || 2006 RT || 4 de setembre de 2006 || Vallemare di Borbona || V. S. Casulli
|-
|}

2